Kabinet-Jacobs I, interimregering van Sint-Maarten (2019-2020)
 Kabinet-Jacobs II, regering van Sint-Maarten (sinds 2020)